Соревнования мужчин в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 года прошли 3 и 4 августа.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующими.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 10:24 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 3 августа в 17:25.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 4 августа в 18:18 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист
 Результаты предварительных заплывов
 Результаты полуфиналов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018